Edward Bradley henviser til blandt andre:

 Edward Bradley (politiker) (1808-1847) – amerikansk politiker
 Edward Bradley (forfatter) (1827-1889) – engelsk romanforfatter